Resler ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Carl Resler (1658–1735), österreichischer Barockmaler
 Johann Joseph Resler (1702–1772), österreichischer Bildhauer des Barock
 Jörg Resler (* 1955), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Ressler